Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji – nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana przez Wyższe Szkoły Bankowe, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundację Kronenberga przy Banku Handlowym oraz Narodowy Bank Polski. W roku szkolnym 2011/2012 odbyła się ostatnia edycja olimpiady. Łącznie zorganizowane zostały cztery jej edycje.

Olimpiada widniała w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej turniejów i olimpiad tematycznych, których laureaci są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodach: technik administracji, technik ekonomista, technik handlowiec oraz technik rachunkowości.

Przedmiotem olimpiady były szeroko rozumiane finanse, instytucje rynku finansowego, sposoby ich funkcjonowania, instrumenty finansowe oraz zasady racjonalnego z nich korzystania.

Tematem przewodnim III edycji Olimpiady były finanse osobiste. W III edycji olimpiady wzięło udział 14 104 uczestników z 763 szkół z całej Polski.

Przebieg olimpiady 
Zawody szkolne – I stopień olimpiady odbywały się w październiku na stronie internetowej. Po wcześniejszym zarejestrowaniu przez nauczycieli Szkolnych Komisji Olimpiady, uczniowie zgłaszali chęć udziału a następnie wypełniali test 30 pytań zamkniętych z zakresu zgodnego z programem olimpiady o zróżnicowanym stopniu trudności. Na rozwiązanie testu było 30 minut. 

Zawody okręgowe – składały się z 3 etapów. 
 I etap – zawodnicy odpowiadali on-line na pytanie problemowe – na rozwiązanie było 30 minut. Oceny odpowiedzi na pytanie problemowe dokonywała właściwa Komisja Okręgowa i przedstawiała ocenę właściwemu Komitetowi Okręgowemu do zatwierdzenia. 
 W II etapie uczestnicy rozwiązywali test wiedzy złożony z 30 pytań zamkniętych. 
 Podczas III etapu zawodów okręgowych uczestnicy konkurowali w anglojęzycznej grze Banks In Action symulującej zarządzanie bankiem komercyjnym. Rozgrywki odbywały się w równolicznych grupach dobranych losowo. II i III etap zawodów wyłaniał 64 uczniów, którzy brali udział w zawodach centralnych. 

Zawody centralne – składały się z 3 etapów rozgrywanych podczas Ogólnopolskiego Spotkania Finalistów w Warszawie.  
 W I etapie uczestnicy rozwiązywali test wiedzy złożony z 20 pytań zamkniętych oraz 3 pytań problemowych. 
 W II etapie zawodów centralnych uczestnicy konkurowali w anglojęzycznej grze Banks In Action, symulującej zarządzanie bankiem komercyjnym. Rozgrywki odbywają się w dobranych losowo grupach 8-osobowych. 
 Do III etapu zawodów kwalifikowano 16 uczniów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów łącznie z I i II etapu zawodów centralnych. 
Uczestnicy zawodów centralnych, którzy nie zakwalifikowali się do III etapu, otrzymywali tytuł finalisty. W ostatnim etapie uczestnicy rozwiązywali test złożony z 30 pytań zamkniętych z wykorzystaniem elektronicznego systemu do obsługi testów oraz rozwiązywali 5 zadań problemowych (otwartych). Wszyscy uczestnicy III etapu zawodów centralnych otrzymywali tytuł laureata. 

Nad przebiegiem olimpiady pieczę sprawował Komitet Główny Olimpiady, z siedzibą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Komitety Okręgowe powoływał Komitety Główny Olimpiady.

Linki zewnętrzne 
 Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji
Narodowy Bank Polski
Finanse